A lo largo de la historia, ha habido varias manifestaciones convocadas a favor de la unidad de España. Algunas de ellas son:
 Manifestación «Prou! Recuperem el seny», celebrada en Barcelona el 8 de octubre de 2017;
 Manifestación «Tots som Catalunya», celebrada en Barcelona el 29 de octubre de 2017.